Osborne Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Osborne Township (Kansas)
 Osborne Township (Minnesota)

Siehe auch:
 Osborn Township